2 miejscowości w Polsce:
 Pieńkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino
 Pieńkowo – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn